Поточане може да се односи на:

 Горње Поточане, насеље у општини Ораховац, КиМ, Република Србија
 Доње Поточане, насеље у општини Ораховац, КиМ, Република Србија